Austria:
 Goldegg im Pongau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Osoby:
 Hugo von Goldegg – austriacki polityk

Inne:
 Goldegg zu Lindenburg – ród

Zobacz też:
 Goldeck